Joseph Auslander (1897-1965) – poeta statunitense
 Leora Auslander – storica statunitense 
 Louis Auslander (1928-1997) – matematico e informatico statunitense
 Maurice Auslander (1926-1996) – matematico statunitense
 Shalom Auslander – letterato e saggista statunitense ebreo ortodosso

Pagine correlate 
 Ausländer